Az 1968. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi óriás-műlesiklás versenyszámát február 11-én és 12-én rendezték Chamrousse-ban. Az aranyérmet a francia Jean-Claude Killy nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí az 1968. évi téli olimpiai játékokon